Бевз — українське прізвище. Відомі носії:

 Бевз Валентина Григорівна — українська педагогиня-математик, дочка Григорія Бевза.
 Бевз Валерій Ананійович — генерал-лейтенант міліції, народний депутат України 6-го скликання (2007—2012) від КПУ.
 Бевз Ганна Пилипівна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань.
 Бевз Григорій Петрович — український педагог-математик, батько Валентини Бевз.
 Бевз Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Бевз Марина Володимирівна — професор, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, декан оркестрового факультета ХНУМ ім. І. П. Котляревського.
 Бевз Микола Валентинович — професор, доктор архітектури.
 Бевз Олексій Германович — радянський хокеїст.
 Бевз Роман Миколайович — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бевз Сергій Васильович — один з так званих «васильківських терористів», учасник російсько-української війни, заступник командира полку «Азов».
 Бевз Тамара Олексіївна — українська поетеса.
 Бевз Тетяна Анатоліївна — український історик.

Бевза 
 Бевза Вадим Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бевза Максим Васильович — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Бевза Петро Олександрович — український живописець.
 Бевза Світлана Юріївна — українська дизайнерка, модельєрка та власниця бренду BEVZA.

Див. також 
 Белз — місто на півночі Львівської області України. Польський звук, що передається літерою «ł» у назві містечка польською «Bełz», є поєднанням українських звуків, що передаються літерами «у» та «в».
 Бевзенко

Українські прізвища